Вакисо — топоним.

 Вакисо (город) — город в Уганде.
 Вакисо (округ) — округ в Уганде.